ciò che è pertinente alla penisola iberica
 appartenente al gruppo etnico degli Iberi
lingua iberica